Jolanda z Baru ( Yolande de Bar,  Violant de Bar ; 1364 – 3. července 1431 Barcelona) byla vévodkyní z Girony, aragonskou a mallorskou královnou a hraběnkou z Barcelony.

Život 
Jolanda byla zřejmě prvorozeným dítětem hraběte Roberta z Baru a Marie, dcery francouzského krále Jana II. Roku 1380 se jako šestnáctiletá neteř krále provdala za Jana, ovdovělého aragonského následníka trůnu. O sedm let později značně pověrčivý Jan nastoupil na královský trůn. Jako panovník byl spíše pasivní, Jolanda hrála aktivnější politickou roli a dlouhá léta bránila možnému ohrožení dědických práv ze strany tchánovy poslední ženy. Aragonský dvůr se pod Jolandiným vlivem proměnil v centrum francouzské kultury. Jan zemřel roku 1396 na následek pádu z koně při lovu nedaleko Foix a vdova Jolanda následující roky zasvětila výchově jediné přeživší dcery Jolandy.

Roku 1417 se začala kvůli dědictví po rodičích soudit s bratrem Ludvíkem a podařilo se jí vysoudit roční důchod ve výši 1500 livrů. Barské vévodství po Ludvíkově skonu získal Jolandin vnuk René z Anjou. Jolanda zemřela v pokročilém věku a byla pohřbena po manželově boku v cisterciáckém klášteře v Pobletu. Její náhrobek byl roku 1835 zničen společně s ostatními a ve 20. století byl rekonstruován Fredericem Marèsem.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura 
 Georges Poull, La Maison souveraine et ducale de Bar, 1994

Externí odkazy 
 

Montbéliardové
Aragonské královny
Mallorské královny
Sardinské královny
Hraběnky z Cervery
Vévodkyně z Girony
Barcelonské hraběnky
Úmrtí v Barceloně
Pohřbení v klášteře Poblet
Narození v roce 1364
Úmrtí 3. července
Úmrtí v roce 1431
Ženy
Úmrtí 13. srpna